Алберто Акоста е аржентински футболист.

Национален отбор 
Записал е и 19 мача за националния отбор на Аржентина.

Външни препратки 
 National Football Teams

Аржентински футболисти
Футболисти на Сан Лоренцо
Футболисти на Бока Хуниорс
Футболисти на Спортинг Лисабон